Maków (gromada w powiecie raciborskim)
 Maków (gromada w powiecie radomskim)
 Maków (gromada w powiecie skierniewickim)

także:
 Maków Podhalański (gromada) (powiat suski)